Афанасий Нагой:
 Нагой, Афанасий Александрович (? — 1610) — воевода, боярин.
 Нагой, Афанасий Фёдорович (ум. ок. 1593) — посол в Крыму, окольничий.